Szemekbe zárt titkok – Eduardo Sacheri regénye
Szemekbe zárt titkok – 2009-es argentin film
Szemekbe zárt titkok – 2015-ös amerikai film